

Топоніми

Населені пункти та їхні частини

 Каня — село в гміні Барцин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каня — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Каня — село в гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Каня — село в гміні Хоцивель Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Каня — частина міста Опатів у Опатовському повіті Свентокшиського воєводства
 Каня — частина села Ґузд у гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Каня — частина села Ґрабовце-Дольне в гміні Новодвур Рицького повіту Люблінського воєводства
 Каня — частина села Борек у гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Каня — частина села Корне в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Каня — осада в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Каня — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Антропоніми

Імена 
Відомі носії:

 Каня Фудзімото — японський футболіст, півзахисник.
 Ресса Каня Деві — індонезійська плавчиня.

Прізвища 
Каня — чеське, угорське та українське прізвище.
Відомі носії:

 Каня Вашек — чеський журналіст і драматург, представник соціалістичного реалізму.
 Каня Калман — угорський політичний та державний діяч, дипломат, міністр закордонних справ Угорщини.

Див. також 
 Канюк (рід)

Примітки 

Угорські прізвища
Українські прізвища
Чеські прізвища